Аршанский — фамилия. Известные носители:

 Аршанский, Валерий Семёнович (род. 1945) — российский и советский прозаик и журналист.
 Аршанский, Эдуард Львович (1899—1974) — советский режиссер, сценарист.